Раке́тна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Ракетна вулиця — вулиця в Іжевську.
 Ракетна вулиця — вулиця у Києві.
 Ракетна вулиця — вулиця у Кременчуці.

Вулиці